Лас Исабелес има више значења:

 Лас Исабелес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Исабелес (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Исабелес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Исабелес, Лос Енсинос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Исабелес (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Исабелес (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Исабелес (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Исабелес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Исабелес, Санта Лукресија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Исабелес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Исабелес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Исабелес (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Исабелес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Исабелес (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Исабелес (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Исабелес, Ел Паломино (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Исабелес (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Исабелес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Исабелес (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Исабелес (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Исабелес (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Исабелес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Исабелес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Исабелес, Дике (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Исабелес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Исабелес (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Исабелес (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Исабелес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Исабелес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Исабелес (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Исабелес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Исабелес (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику